Но́вая Алексе́евка — название населенных пунктов:

Россия 
 Новая Алексеевка — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Новая Алексеевка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Новая Алексеевка — село в Павловском районе Ульяновской области.

Украина 
 Новая Алексеевка — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Новая Алексеевка — жилой массив в Харькове.

См. также 
 
 
 Новоалексеевская